Кундт () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Август Кундт (; 1839–1894) — німецький фізик.
 Ганс Кундт (; 1869–1939) — німецький й болівійський військовик, командувач болівійською армією протягом першої половини Чакської війни.
 Ернст Кундт (; 1897–1947) — чехословацький політик, нацистський військовий злочинець.

Німецькі прізвища